Next Generation ATP Finals — это ежегодный теннисный турнир среди лучших игроков не старше 21 года.

История 
После проведения выборов организация ATP объявила, что Федерация тенниса Италии совместно с Олимпийским комитетом Италии организует теннисный турнир среди лучших игроков не старше 21 года. Первые 5 турниров пройдут в итальянском городе Милане.

Формат 
Турнир длится 5 дней, состоит из 2-х групп из которых выходят по 2 победителя, далее следуют полуфинал и финал. В соревновании участвуют 7 лучших игроков в рейтинге ATP до 21 года и 1 участник с уайлд-карт.

Правила 

 Матч состоит из 5 сетов
 Сет играется до 4 победных геймов
 Тай-брейк разыгрывается в случае ничьей 3-3
 Нет игры больше-меньше
 Если мяч коснулся сетки при подаче, розыгрыш продолжается
 Матч начинается через 5 минут после выхода на корт второго игрока

 Установлены часы для соблюдения правил 25 секунд
 Не больше одного медицинского перерыва на игрока на матч
 Ограничение относительно того, когда тренеры могут общаться с игроками
 Зрителям разрешено ходить во время матча (за исключением задней линии)

Рейтинговые очки и призовые деньги 
За участие в турнире игрокам не предоставляются очки в рейтинге ATP, однако турнир имеет призовой фонд, который составляет $1,300,000 (2021).

Квалификация 
Лучшие семь игроков в гонке сезона ATP квалифицируются на турнир. Восьмое место отводится на уайлд-карт, который предоставляют победителю квалификационного турнира. Участие в турнире могут принять игроки в возрасте до 21 года включительно.

Результаты

См. также 
 Мировой тур ATP
 Финал Мирового тура ATP

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Теннис